Gouvernement Édouard Daladier peut désigner ces gouvernements français :
 gouvernement Édouard Daladier (1) du  au  ;
 gouvernement Édouard Daladier (2) du  au  ;
 gouvernement Édouard Daladier (3) du  au  ;
 gouvernement Édouard Daladier (4) du  au  ;
 gouvernement Édouard Daladier (5) du  au .